Zinnbach ist ein Gewässername:

 Zinnbach (Eger), rechter Zufluss der Eger gegenüber Voitsumra, Stadt Weißenstadt, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern; nach früherer Auffassung Quellbach der Eger
 Zinnbach (Glasbach), rechter Zufluss des Glasbachs (rechter Oberlauf des Kastenbachs, zur Röslau) vor Neuenhammer, Gemeinde Tröstau, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern
 Zinnbach (Saar), linker Zufluss des Leukbachs in Trassem, Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz
 Zinnbach (Südliche Regnitz), tschechisch Lužní potok, linker Zufluss der Südlichen Regnitz bei der Huschermühle von Regnitzlosau, Landkreis Hof, Bayern; Grenzfluss zu Tschechien
 Zinnbach (Tetterweinbach), linker Zufluss des Tetterweinbachs (zur Weißen Elster) bei Gettengrün, Stadt Adorf/Vogtl., Vogtlandkreis, Sachsen

Siehe auch:
 Simbach
 Zinnbächlein